Левки́пп ( «белоконный, едущий на белых конях»):
 Левкипп из Абдеры или Милета (V век до н. э.) — греческий философ.
В древнегреческой мифологии:
 Левкипп (сын Геракла).
 Левкипп (сын Гиппокоонта) — участник Калидонской охоты.
 Левкипп (сын Ксанфия)
 Левкипп (сын Лампра)
 Левкипп (сын Наксоса) — царь Наксоса.
 Левкипп (сын Пемандра) — из Беотии.
 Левкипп (сын Периера) — сын Периера и Горгофоны, внук Персея и Андромеды.
 Левкипп (сын Фуримаха) — царь Сикиона.
 Левкипп (сын Эномая) — влюбленный в Дафну.
 Левкипп (из Мессении) — отец дочерей, похищенных Диоскурами.
 Левкипп — вывел колонию на Родос.

Другое 
 Левкипп — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Левкиппа

Имена греческого происхождения